Nom de dos reis d'Assíria
 Tukultininurta I vers 1235-1196 aC
 Tukultininurta II 891-884 aC